Первома́йский - посёлок Серовского района, Свердловской области России.

Географическое положение 
Посёлок Первомайский муниципального образования «Серовский городской округ» Свердловской области расположен в 48 километрах (по автотрассе в 80 километрах) к востоку от города Серов, на правом берегу реки Гусевка (правый приток рекиСотрина, бассейна реки Сосьва), вблизи устья. В окрестностях посёлка, в 2 километрах к югу-юго-западу расположена железнодорожная станция Первомайск  ветки Сотрино – Боровой.

Население

Примечания 

Населённые пункты Серовского городского округа